Mar kan syfta på följande:

 Mar – grund havsvik

Antarktis 

 Mar (ö),

Indien 

 Mār (platåberg), Maharashtra,

Marshallöarna 

 Liklal, ö, Likiep, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Indienförgreningar
Robotskapade Marshallöarnaförgreningar